Cratere Von Kármán – cratere da impatto sulla superficie della Luna
Cratere Von Kármán – cratere da impatto sulla superficie di Marte